Иван Мефодьевич Афанасьев (27 июня 1928, д. Коктюль Ялуторовского района — 21 июля 2013, г. Тюмень) — бригадир лесозаготовительной бригады Комсомольского леспромхоза Советского района Тюменской области, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Во время войны работал в колхозе имени XVIII партсъезда Ялуторовского района.

В 1951 г. после службы в армии поступил в Лебедевский лесопункт Заводоуковского леспромхоза: рабочий лесозаготовок, лесоруб, тракторист.

В 1962—1974 гг. тракторист, бригадир лесозаготовительной бригады Комсомольского леспромхоза Советского района Тюменской области. Довёл выработку бригады с 47 тыс. кубометров в 1968 году до более 60 тыс. кубометров в 1970-м.

В мае 1974 г. переехал в Тюмень, работал в отделе материально-технического снабжения объединения «Тюменьлеспром».

С 1989 г. на пенсии.

Герой Социалистического Труда (1971). Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1966), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100- летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), золотой медалью ВДНХ (1969).

Делегат съезда КПСС (1971).

Источники 
 Решетников А. С. Тюменский лесной комплекс: Страницы истории (1917—1997). — Тюмень, 1997.
 Фото Энциклопедия Тюмени. АФАНАСЬЕВ Иван Мефодьевич
 http://docplayer.ru/28939898-Kraevedcheskiy-kalendar.html 
 Югория: энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа, Том 1. А. В. Филипенко. ИД «Сократ», 2000 — Всего страниц: 399
 Афанасьев Иван Мефодьевич // Краеведческий календарь : знаменательные и памятные даты Советского района на 2008 год. — Советский, 2008. — С. 30-31.
 Конаков, А. По велению рабочей совести / А. Конаков. // Богатыри «Зелёного океана» / А. Конаков. — Свердловск, 1973. — С. 19-22.
 Афанасьев Иван Мефодьевич / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина // Советский район: История. Экономика. Природа. Люди. 1968—1998 гг. / Е. Попадинец, А. Васин, А. Васина.- Советский, 1998. — С. 70-71.
 Афанасьев Иван Мефодьевич / Е. В. Попадинец // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. — Ханты-Мансийск; Екатеринбург, 2000. — Т. 1. — С. 79.
 фото http://sovlib.ru/uploadedFiles/files/knigi/Kraevedcheskiy_kalendar_2013.pdf

Делегаты XXIV съезда КПСС